

Geografia 
 Bersezio (in croato Brseč, precedentemente denominato Bersez e Bersezio del Quarnero) – frazione del comune croato di Val Santamarina. 
 Bersezio – frazione capoluogo del comune italiano di Argentera.

Personaggi 
 Vittorio Bersezio – scrittore, giornalista e politico italiano.